Уртенен-Шёнбюль () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн. 

Входит в состав округа Фраубруннен. Население составляет 5438 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0551.

Города-партнеры 
  Дачице (Чехия)

Ссылки 
 Официальная страница